Goga ist der Familienname folgender Personen:
 Attila Góga (* 1981), rumänischer Eishockeyspieler
 Dorin Goga (* 1984), rumänischer Fußballspieler
 Kemal Goga (* 1982), deutscher Radio- und Fernsehmoderator und Comedian
 Lefter Goga (1921–1997), albanischer kommunistischer Politiker
 Octavian Goga (1881–1938), rumänischer Dichter und Politiker
 Susanne Goga-Klinkenberg (* 1967), deutsche Literaturübersetzerin und Autorin

Siehe auch:
 Goga (Prahova), ein Dorf im Kreis Prahova (Rumänien)